De Arab Nations Cup 1985  was de vierde editie van de Arab Nations Cup en werd georganiseerd door
Saoedi-Arabië. Het toernooi werd voor de derde keer gewonnen door het voetbalteam uit Irak.

Geplaatste teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link 
 Details op RSSSF

Voetbal in 1985
Voetbal in Saoedi-Arabië
Arab Nations Cup
Sportevenement in Saoedi-Arabië